

Aziende
 PricewaterhouseCoopers (PwC) – azienda multinazionale di consulenza legale e fiscale, revisione di bilancio e altri servizi
 Power and Water Corporation – azienda governativa australiana
 Pratt & Whitney Canada – azienda costruttrice di turbine

Musica
 Pachelbel Works Catalog – catalogo musicale del tedesco Johann Pachelbel in lingua inglese

Sport
 Paragliding World Cup – competizione di parapendio
 Pirelli World Challenge – torneo automobilistico americano

Scuole
 Prince of Wales College – università college a Charlottetown, Prince Edward Island, Canada

Altro 
 Pembroke Welsh Corgi – in lingua inglese il welsh corgi pembroke
 Proto-West Caucasian – acronimo in lingua inglese delle Lingue caucasiche nordoccidentali
 Prince William County  – contea statunitense in Virginia